Název Stradonice má více míst:

 Stradonice (okres Kladno), obec v okrese Kladno
 Stradonice (Nižbor), část obce Nižbor v okrese Beroun
 Oppidum Stradonice, nedaleké keltské oppidum
 Stradonice (Peruc), část obce Peruc v okrese Louny
 Hradiště Stradonice, nedaleké keltské oppidum
 původní název obce Rožnov, dnes části Českých Budějovic